

Geografia

Francia 
 Bernex – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Bernex – comune (Canton Ginevra)
 Bernex-Onex-Confignon – ex comune (Canton Ginevra)